Яроми́р (стар. , , , стар. ) — мужское имя славянского происхождения.

Этимология 
Это имя восходит к праславянской эпохе. В праславянском языке имя  образовано сложением двух основ:  «ярый, яркий, солнечный» и  «мир», распространённой части личных имён. Также эти компоненты трактуются как яр- «буйный, дикий» и -мир «спокойствие».

Сокращения 
Яр, Ярик, Яромирка, Яра, Ярка, Яруша, Яромируша, Ярушка, Ярый, Мир, Мирик.

Известные носители 
 Яромир — князь Чехии в XI веке
 Яромир — епископ Праги в XI веке
 Яромир Шиндел — чехословацкий хоккеист
 Яромир Ягр — чешский хоккеист

Другое 
 Яромир — китайский производитель мелкой бытовой техники.

См. также

Яромар

Примечания 

Мужские имена
Имена славянского происхождения